Перейр (фр. и окс. Péreyres) — коммуна во Франции, в регионе Рона — Альпы.
 Братья Перейр (Эмиль Перейр, 1800-1875, и Исаак Перейр, 1806-1880) — французские финансисты, научные писатели и депутаты законодательного корпуса.
 Перейр, Жакоб (1715—1780) — инициатор обучения глухонемых во Франции; дед братьев Перейер.

См. также 
 Перейра

Примечания